Frederik van Palts-Simmern (1460-1518) - geestelijke
 Frederik I van Palts-Simmern